Bovenstem (muziek), in het algemeen: in meerstemmige composities de hoogste stem
 Bovenstem (psalmzang), een specifieke, tweestemmige wijze om psalmen te zingen